Im weißen Rößl steht für:

 Im weißen Rößl, Singspiel von Ralph Benatzky (1930)
 Im weißen Rößl (Lustspiel), Lustspiel von Oscar Blumenthal und Gustav Kadelburg (1897)
 Im weißen Rößl (1926), deutscher Film von Richard Oswald 
 Im weißen Rößl (1935), österreichisch-deutscher Film von Karel Lamač 
 Im weißen Rößl (1952), deutscher Film von Willi Forst
 Im weißen Rößl (1960), deutsch-österreichischer Film von Werner Jacobs
 Im weißen Rößl (1967), deutscher Fernsehfilm von Hans-Dieter Schwarze 
 Im weißen Rößl (2008), österreichischer Fernsehfilm von Kurt Pongratz 
 Im weißen Rössl – Wehe Du singst!, deutsch-österreichischer Film von Christian Theede (2013)

Siehe auch:
 Weißes Rössl
 Weißes Roß 
 Hotel Schwarzes Roß